Tunisien är indelat i 24 guvernement (arabiska: wilayāt, franska: gouvernorats). Guvernementen är indelade i 264 distrikt (mutamadiyat) som i sin tur är indelade i kommuner (shaykhats) och sektorer (imadats).

Referenser

Externa länkar 
 Statisktik över befolkning i städer och governorat, GeoHive

 
 Tunisiens guvernement
Administrativa indelningar av länder i Afrika